Ifugao, etnia delle Filippine
Lingua ifugao, lingua parlata nelle Filippine
Provincia di Ifugao, provincia delle Filippine